

Localités 
 Tama, localité de La Rioja en Argentine
 Tama, localité du Kadiogo au Burkina Faso
 Tama, localité dans l'Iowa aux États-Unis
 Tama, arrondissement de Kawasaki au Japon
 Tama, cité comprise dans Tokyo au Japon
 Tama, village de la voïvodie de Podlachie en Pologne 
 Tama, village de la voïvodie de Sainte-Croix en Pologne

Autres 
 (1089) Tama, astéroïde
 Tama Nui-Te-Ra, divinité solaire dans la mythologie polynésienne
 Tama, genre d'araignées
 tama, instrument à percussion
 Tama, peuple africain (Tchad et Soudan)
 , leur langue
 Tama, rivière japonaise
 collines de Tama, partie occidentale de la métropole de Tōkyō
 Tama, partie de l'âme dans la foi shinto
 Tama est une marque d'instruments à percussion
 Tama, groupe de J-pop
 Tama, groupe de musique malien
 tama, bobine servant à la fabrication des kumihimo (sorte de tressage japonais)
 Tama, chatte célèbre pour être chef de gare et directrice à la station de Kishi (Japon)
 Tama, croiseur léger de classe Kuma en service dans la Marine impériale japonaise

Homonymie de toponyme